Барбера () — місцевий сорт винограду включений у Природний ландшафт італійських виноградників: Ланге-Роеро та Монферрат

Географія 

 Барбера () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя;
 Барбера () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од.

Персоналії 

 Гектор Барбера (;  1986) — іспанський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP.
 Джозеф Барбера (; 1911–2006) — американський аніматор, художник мультиплікації, співзасновник компанії Hanna-Barbera.

Див. також 
 Барбер